Por Tenna pode estar à procura de:
 Steinach - um município do distrito de Ortenaukreis, na região da Freiburg, na Alemanha;
 Steinach - um município do distrito de Straubing-Bogen, na região de Niederbayern, estado de Baviera, Alemanha;
 Steinach - uma cidade no distrito de Sonneberg, estado da Turíngia, Alemanha;
 Steinach - uma comuna no distrito de Rorschach, cantão de São Galo, na Suíça.

Desambiguação